Der Coupe d’Europe 1969/70 ist ein Dreiband-Mannschaftsturnier im Karambolagebillardsport. Die 12. Auflage fand am 27. und 28. Juni 1970 in Grobbendonk statt.

Turniermodus 
Gespielt wurde eine Finalrunde mit fünf Mannschaften.

Geschichte 
Zum zweiten Mal nach 1965/66 gewann der C.B. Barcelona den Coupe d’Europe vor Titelverteidiger Kempische Biljart Akademie und der Berliner Billardfreunde 1921.

Qualifikationsspiele für die Endrunde in Grobbendonk

Finalrunde in Grobbendonk

Abschlusstabelle 1969/70 

1970
Coupe dEurope 1969/70
Billardturnier in Belgien
Sportveranstaltung in der Provinz Antwerpen
Grobbendonk